Эльмира Ануарбековна Сыздыкова (; ) — казахстанская спортсменка, заслуженный мастер спорта РК, борец вольного стиля, призёр летних Олимпийских игр 2016, неоднократная призёр чемпионатов Азии и множеств международных турниров. На сегодняшний день в мировом рейтинге занимает четвёртое место

Биография 
Происходит из рода Карауыл племени аргын.
 Чемпионка Азии среди кадетов — 2008
 Серебряный призёр чемпионата Азии среди кадетов — 2009
 Бронзовый призёр чемпионата Азии среди юниоров — 2010
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2011
 Чемпионка Азии среди юниоров — 2012
 Серебряный призёр международного турнира серии Голден Гран-при — 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Азии — 2014,
 Обладательница золотой медали Гран-при Монголия Оупен
 Серебряный призёр чемпионата Азии 2015
 Обладательница золотой медали Гран-при И.Ярыгина 2016
 Серебряный призёр чемпионата Азии — 2016
 Бронзовый призёр Голден Гран- при Баку −2016
 Бронзовый призёр 55 международного турнира класса «А» «Дан Колов — Никола Петров» 2017
 Пятое место чемпионат мира Париж 2017
 Бронзовый призёр гран-при Испании 2017
 Серебряный призёр закрытых азиатских игр 2017 Ашхабад
 Чемпион Казахстана 2018 Шымкент
 Бронзовый призёр чемпионата Азии Бишкек
 Обладательница золотой медали рейтингового турнира гран-при Монголия open 2018
 Бронзовый призёр Гран-при Испании 2018
 Бронзовый призёр летних Азиатских игр 2018 Индонезия Джакарта

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации ГРВЖБ Казахстана

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года